Leonardo Rodríguez puede referirse a:

 Leonardo Rodríguez, futbolista argentino;
 Leonardo Rodríguez, periodista argentino.
 Leonardo José Rodríguez Ballón, religioso peruano, Arzobispo de Arequipa.
 Leonardo Rodríguez Alcaine, líder sindical mexicano.
 Ángel Leonardo Rodríguez, futbolista uruguayo.
 Leonardo Rodriguez Pereira, futbolista brasileño.